Бимба — значения:

 Местре Бимба (1900—1974) — местре афро-бразильского боевого искусства Капоэйра Режиональ.
 Бимба, Антони — американский историк.